Бельск — топоним:

Белоруссия 
 Бельск — деревня в Кобринском районе Брестской области.

Польша 
 Бельск ()  —  сельская гмина (волость).
 Бельск-Дужы — сельская гмина (волость) в Польше.
 Бельск-Подляский (Бельск-Подляшский, ) — город, входит в Подляское воеводство, Бельский повят.
 Бельск-Подляский — сельская гмина в Польше.

Россия 
 Бельск — село в Черемховском районе Иркутской области.
 Бельск — посёлок в Мотыгинском районе Красноярского края.
 Бельск — деревня в Печорском районе Псковской области.

Украина 
 Бельск — село, Котелевский район, Полтавская область.
 Бельск — село, Рокитновский район, Ровенская область.

См. также 
 Старобельск